Верхи́ () — остановочный пункт электропоездов в Осиповичском районе (Могилёвская область, Беларусь).

Расположен в 93 километрах от Минска (станции Минск-Пассажирский) между станциями Талька и Верейцы (юго-восточное направление железнодорожной линии). 

Примерное время в пути со всеми остановками от ст. Минск-Пассажирский — 1 ч. 45 мин.; от ст. Осиповичи I — 18 мин.

Территория остановочного пункта почти полностью окружена лесным массивом. Ближайшие населённые пункты — деревни Верхи и Цель — расположены на расстоянии приблизительно 3,5 км в сторону юго-востока и северо-востока соответственно.

Хотя на остановочном пункте имеется небольшое здание для ожидания пассажирами поездов, билетная касса отсутствует; билет на проезд можно оплатить у кассиров непосредственно в вагоне (поезда на данном участке сопровождаются кассирами) или приобрести онлайн. Кроме того, вероятно, в связи с малым пассажиропотоком достаточно значительная часть проезжающих электропоездов согласно действующему расписанию не останавливается на платформе.

См. также 

 Белорусская железная дорога

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 Информация об остановочном пункте
 Информация об остановочном пункте

Остановочные пункты Могилёвского отделения Белорусской железной дороги